Movimento per i diritti civili degli afroamericani (Civil rights movement) – movimento sociale negli Stati Uniti d'America contro la segregazione razziale e la discriminazione degli afroamericani, attivo tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta
 Movimento per i diritti civili dell'Irlanda del Nord – movimento sociale attivo negli anni Sessanta in Irlanda del Nord contro la discriminazione dei cattolici